Lluerna o claraboia, obertura feta al sostre o a la part alta d'una paret per on entra la llum.
 Lluerna (peix), peixos de la família dels tríglids ara
 Lluerna fosca (Chelidonichthys obscurus), espècie de peix pertanyent a la família dels tríglids
 Lluerna roja, lluerna pogona o lluerna pogosa (Aspitrigla cuculus), espècie de peix de la família dels tríglids 
 Lluerna vera o lluerna rossa
 Lluerna o lampírid, larves i femelles dels coleòpters de la família dels lampírids